En matemática, constante puede referirse a: 
 Una constante (matemática), un valor fijo.
 Una constante de integración, por medio de la cual se escribe una función dada.
 Una función constante, aquella que toma el mismo valor para cualquier valor de la variable.

También, en física, puede hacer referencia a:
 Una constante física, un valor para el cálculo de operaciones físicas.
 Una constante elástica, cada uno de los parámetros físicamente medibles que caracterizan el comportamiento elástico de un sólido deformable elástico.
 Una constante de acoplamiento, un número que determina la fuerza de una interacción.
 La constante cosmológica, de Albert Einstein.
 La constante solar, la cantidad de energía recibida en forma de radiación solar por unidad de tiempo y unidad de superficie.
 La constante de Boltzmann, que relaciona temperatura absoluta y energía.

Asimismo, en informática, puede referirse a:
 Una constante (informática), un valor que no puede ser alterado en la ejecución de un programa.

También, en química, puede hacer referencia a:
 Una constante de disociación ácida o constante de acidez o constante de ionización ácida,  una medida cuantitativa de la fuerza de un ácido en solución.

Además, como nombre propio, 
emperadores de Roma y Bizancio
 Constante, emperador del siglo IV, hijo de Constantino I el Grande
 Constante II, un emperador bizantino.
 Constante II,  el hijo mayor del usurpador romano Constantino III.